Salvador (nom), nom propi masculí de persona
 el Salvador, o Crist Salvador, sobrenom que al·ludeix a Jesucrist com a salvador de la humanitat
 Salvador (motocicleta), marca de motocicletes i automòbils construïts per Salvador Grau
 Salvador (llengua), llengua auxiliar planificada, vegeu llista de llengües auxiliars planificades
 Cinema:
 Salvador (pel·lícula de 1986), pel·lícula d'Oliver Stone (1986)
 Salvador (Puig Antich), pel·lícula de Manuel Huerga (2006) sobre l'execució de Salvador Puig Antich
 Esports:
 Club de Rugby El Salvador, club de rugbi de la ciutat castellana de Valladolid
 Toponímia:
 Salvador (Madrid), barri de la ciutat de Madrid (Espanya)
 Salvador (Brasil), ciutat brasilera, capital de l'Estat de Bahia
 El Salvador, estat de l'Amèrica Central
 San Salvador, capital de l'estat del Salvador
 Departament de San Salvador
 Biografies:
 Carles Salvador i Gimeno, poeta i gramàtic valencià
 Família Salvador, nissaga històrica d'apotecaris i naturalistes 
 Maja Salvador, cantant, actriu i ballarina filipina
 Matilde Salvador i Segarra, compositora i pintora valenciana
 Salvador Allende Gossens, metge i polític xilè
 Salvador Casañas i Pagès, bisbe i cardenal català
 Salvador Chulià Hernàndez, músic i compositor valencià
 Salvador Dalí i Domènech, pintor català
 Salvador Escamilla i Gómez, presentador català de ràdio i televisió
 Salvador Espriu i Castelló, poeta, dramaturg i novel·lista català
 Salvador Giner i de San Julián, sociòleg català i president de l'IEC
 Salvador González Marco, futbolista valencià, més conegut com a Voro
 Salvador Llobet i Reverter, geògraf català, creador de l'Editorial Alpina
 Salvador Luria, metge i professor universitari estatunidenc d'origen italià, guardonat amb el premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 Salvador Milà i Solsona, polític català
 Salvador Moncada, metge hondureny, guardonat amb el premi Príncep d'Astúries
 Salvador de Madariaga, diplomàtic, escriptor i historiador espanyol d'origen gallec
 Salvador Puig Antich, revolucionari català
 Salvador Sadurní i Urpí, futbolista català
 Salvador Seguí i Rubinat, líder anarcosindicalista català, més conegut com el Noi del Sucre
 Salvador Sostres i Tarrida, escriptor i periodista català
 Salvador Valeri i Pupurull, arquitecte modernista català
 Salvador Vilaseca i Anguera, historiador i metge català